Tito Sextio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tito Sextio (pretor).— Pretor y procónsul de África.
 Tito Sextio Africano.— Cónsul en el año 59.
 Tito Sextio Africano (duunviro).— Duunviro de Ostia.
 Tito Sextio Cornelio Africano.— Cónsul en el año 112.
 Tito Sextio Laterano.— Cónsul en el año 154.
 Tito Sextio Magio Laterano (cónsul 197).— Cónsul en el año 197.
 Tito Sextio Magio Laterano (cónsul 94).— Cónsul en el año 94.